Паракуэльос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 122,95 км². Население — 132 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки